Paul Hunter je lahko:

Paul Hunter, angleški igralec snookerja
Paul Hunter (novinar), kanadski novinar
Paul Hunter (režiser), ameriški režiser glasbenih videospotov
Paul Hunter (nogometaš), kanadsko-ameriški nogometaš
Paul Hunter (River City), izmišljen lik v škotski televizijski seriji